Vabres hace referencia a varios artículos:

Comunas en Francia
 Vabres (Cantal)
 Vabres (Gard)